Вега-дель-Кодорно () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 23,08 км². Население — 172 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Куэнки